Richard Scott – brytyjski kierowca wyścigowy
 Richard Gordon Scott –  amerykański inżynier nuklearny i duchowny Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
 Richard Lynn Scott – amerykański przedsiębiorca i polityk, gubernator stanu Floryda
 Richard Walter John Montagu-Douglas-Scott – brytyjski arystokrata

Zobacz też 
 Scott
 Klan Scott